

Informatica 
 Get  – metodo di richiesta dell'HTTP

Religione 
 Get  – Atto di divorzio secondo la tradizione ebraica

Codici 
 GET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geraldton (Western Australia) (Australia)

Altri progetti